Arezzo (stad), een stad in de Italiaanse regio Toscane
 Arezzo (provincie)
 AC Arezzo, voetbalclub uit de stad
 Guido van Arezzo, beschouwd als een van de belangrijkste grondleggers van de muzieknotatie